«Bleed It Out» () — второй сингл с альбома Minutes to Midnight группы Linkin Park. Релиз CD-сингла состоялся 20 августа 2007 года. На песню также выпущен клип, премьера прошла на канале MTV-Germany 31 июля. Эта песня была признана #44 в списке 100 лучших песен 2007 года Rolling Stone.  «Bleed It Out» является одним из 3-х треков в альбоме, которые содержат ненормативную лексику (также «Given Up» и «Hands Held High»).

Видеоклип 
Основная тема — сумасшедшая вечеринка в баре: снятую отдельно драку в баре воспроизводят задом наперёд. Выступление группы сняли там же и при помощи монтажа объединили в одно целое.

Получилось, что группа наблюдает за дракой, которая от самого разгара приходит к началу.

В отличие от самого сингла, в видеоклипе используется цензурированная версия.

Список композиций 
Digital single

CD 1

CD 2 (Maxi / AU Single)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный видеоклип  на YouTube
 Живое исполнение песни  на YouTube

Синглы 2007 года
Песни по алфавиту
Песни 2007 года
Синглы Linkin Park
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart